Aceasta este o listă a orașelor din Lesotho. ordonată după populație. Lista include toate așezămintele omenești cu peste 5000 de locuitori.

 

Lesotho